A Associação de Futebol de Beja (AFB) é o organismo que tutela as competições, clubes e atletas do Distrito de Beja.

Competições
Actualmente, a Associação de Futebol de Beja organiza Campeonatos Distritais de Futebol e Futsal.

Competições AF de Beja

Clubes nos escalões nacionais
Na época 2016–17, a Associação de Futebol de Beja tinha os seguintes representantes nos campeonatos nacionais:
 No Campeonato de Portugal (Série H): Aljustrelense e Moura.

Referências

http://www.futebol365.pt/federacao/9/competicoes

http://www.rsssf.com/tablesp/portregchamp.html#castb

Associações de futebol de Portugal
Futebol do distrito de Beja
Organizações esportivas fundadas em 1925